Onda TV è un'emittente televisiva siciliana a carattere regionale, con sede a Sant'Agata Militello e studi di produzione a Rocca di Caprileone.

Storia 
Nasce nel 1987 col nome originale di Teleradio Onda Mistero. A fondarla è Nicolino Araca, docente di musica e giornalista. I suoi studi avevano sede in Corso Italia ad Acquedolci, una cittadina della costa tirrenica della provincia di Messina. L'emittente esordisce in sordina nell'estate del 1987 con un canale su Monte S. Martino a Capo d'Orlando sull'UHF 68 in polarizzazione verticale. Dall'estate del 1987 fu trasmesso un segnale video utilizzato come monoscopio, grazie ad un computer, con lo sfondo celeste e un riquadro bianco al centro con il nome della tv, fino al novembre dello stesso anno, mese in cui iniziò la regolare programmazione.

Nel 1990, con l'avvento della legge Mammì, l'editore, la famiglia Araca, decide di chiudere la rete radiofonica Onda Mistero e di concentrare i suoi sforzi e gli investimenti in campo televisivo continuando l'esperienza di Teleradio Onda Mistero.

Negli anni novanta e fino ai primi anni 2000 si avvia un processo di potenziamento della struttura televisiva e della rete di ripetitori. Si aggiunsero altri canali di trasmissione come l'UHF 57 verticale sempre da Monte S. Martino e l'UHF 23, per il tratto compreso tra Capo d'Orlando e Pollina, il canale UHF 21 orizzontale a Gioiosa Guardia per servire la zona di Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e tutto l'hinterland. Nel 1988 l'emittente abbandona il canale 68 da Monte S. Martino di Capo d'Orlando, rimanendo attiva in tale sito sull'attuale UHF 23 e UHF 57 in polarizzazione verticale. Sempre in tale periodo, acquisisce nuove postazioni: Santo Stefano di Camastra sull'UHF 30; Cefalù sull'UHF 46, per coprire tutti i paesi interni della fascia tirrenica; il canale UHF 37 da Mistretta, per servire Mistretta e altri paesi interni; il canale UHF 23 a Militello Rosmarino, che irradia Alcara li Fusi ecc.; l'UHF 23 a Pollina per servire Castelbuono; l'UHF 59 a Fondachello che illumina i centri di S. Piero Patti, Raccuja, Ucria; l'UHF 26 a Naso, per coprire i centri interni; l'UHF 21 a Castell'Umberto che dà un servizio anche a Tortorici, UHF 28 Saponara, per Saponara ed interni.

Nel 1999, l'editore acquisisce le due frequenze della storica emittente barcellonese TeleNews (in cui lavorò il giornalista Beppe Alfano): il canale UHF 54 da Monte Trino di Milazzo, per servire ancora meglio la costa tirrenica da Patti a Villafranca Tirrena, e il canale UHF 30 dalla Calabria che consentirà ad Onda TV di sbarcare in riva allo Stretto. L'UHF 30 esercito dalla postazione di Calanna (RC) servì a irradiare sulla città di Messina e la costa jonica fino a Taormina.

Sempre nel 1999 una svolta per l'emittente: la rete televisiva modifica la sua denominazione in Onda TV, nome più semplice e riconoscibile. L'anno successivo, nell'ottica di un rilancio a livello provinciale della rete, la sede operativa di Onda TV da Acquedolci si trasferisce a S. Agata di Militello, nell'ex palazzo dell'Enel, in via Asmara 10, dove tuttora opera. Alla sede centrale santagatese comprendente l'amministrazione, la redazione giornalistica, la regia ed emissione, in seguito si sono aggiunti gli studi di produzione di Rocca di Caprileone.

Onda TV si è sempre distinta da tutte le altre tv locali commerciali messinesi per la sua imparzialità nell'informazione e per la qualità della programmazione, in grandissima parte auto-prodotta con l'obiettivo di valorizzare le risorse interne e le professionalità del territorio.
Oggi Onda TV rappresenta una delle realtà televisive più floride e dinamiche della Sicilia e del messinese in particolare.

Area di copertura 
Fino al 2012 OndaTV, grazie all'ampia rete di ripetitori e trasmettitori di segnale, affrontando importanti investimenti in termini economici e di tecnologia, ha coperto tutta la provincia di Messina (fasce tirrenica e jonica, Messina-città compresa) con un'ottima penetrazione nell'area dei Peloritani, dei Nebrodi e delle Madonie. Con il passaggio al sistema digitale terrestre nell'estate del 2012 Onda TV è stata una delle prime emittenti a trasmettere il proprio segnale al di fuori dei confini del messinese. Oggi con la LCN 85 OndaTV è presente nelle province di Messina, Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa e completerà l'intera copertura della regione nei prossimi mesi con le province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta. L'ampliamento del bacino d'utenza a tutta la Sicilia è stato possibile grazie all'intesa siglata con le emittenti Video Mediterraneo, CTS, Tele Video Agrigento e Videosicilia i cui segnali vengono ripetuti in provincia di Messina per interscambio anche da Onda TV. Con l'avvento del digitale terrestre l'emittente messinese ha inoltre raddoppiato il proprio impegno con la nascita della seconda rete OndaTV Giovani visibile a Messina e provincia sul canale 618, nel mux di Onda TV.

Palinsesto 
Il palinsesto di Onda TV è strutturato in maniera da offrire ai telespettatori informazione, intrattenimento, cultura, sport e musica.

Grazie alla capillare presenza sul territorio con corrispondenti e cameraman dislocati in tutta la provincia di Messina, la redazione giornalistica di Onda TV coordinata da Daniele Araca, realizza due edizioni quotidiane del TG News in diretta dagli studi di Sant'Agata Militello e cinque repliche. L'informazione sportiva è presente grazie alla striscia quotidiana SportNews trasmessa a ridosso dei tg. E in più tutti i lunedì sera dagli studi di Rocca di Caprileone va in onda SportNews Live approfondimento sportivo con i temi a caldo della domenica sportiva appena trascorsa.

Numerosi i programmi giornalistici di approfondimento: la rubrica quotidiana L'Approfondimento, lo Speciale Approfondimento dedicato a eventi particolari, il Settimanale dello Stretto magazine dedicato a cronaca, politica e attualità della città di Messina condotto da Salvatore Pantano.
Ampi spazi anche allo sport giocato in diretta o in differita: incontri di calcio con le squadre di Eccellenza e Promozione della provincia, calcio a 5, basket (OndaTV è stata per anni media partner della Pallacanestro Patti e oggi del Basket Barcellona).

Grande successo riscuote l'appuntamento settimanale con TuttoIN condotto da Franco Perdichizzi, rotocalco televisivo che si occupa di cultura, attualità, costume e spettacolo. Nel 2014 la trasmissione ha tagliato il traguardo dei 15 anni di programmazione ininterrotta.

Trinacria, l'isola del Mito, condotto da Francesca Lena con il docente universitario Antonio Matasso, è la rubrica settimanale di OndaTV che tratta temi di approfondimento culturale, legati alle città ed ai paesi della Sicilia. Il programma riscuote tanta simpatia e interesse tra gli ascoltatori ed ha anche una propria pagina su Internet.
Altre trasmissioni di successo prodotte da OndaTV sono: Sapori di Sicilia condotto da Salvatore Calà, 10 in condotta e Baskettiamo entrambi condotti da Giuseppe Speciale, SiciliaJob curato da Salvatore Pantano. Produzioni del passato sono state: Specchio, Pro e Contro, la Giostra, il talk show Giù la maschera e Memory.

Onda TV ha da tempo inserito nel proprio palinsesto programmi e produzioni nazionali come Made in Italy, Millevoci, nonché in passato il seguitissimo Agrisapori condotto da Fabrizio Salce, rotocalco dedicato al mondo dell'agricoltura e dell'enogastronomia italiana.

Collegamenti esterni 
 
 

Reti televisive della Sicilia